

Local

Visitant

Alternatives

Porters

Vegeu també 
 València Club de Futbol